

Geografia 
Los Angeles, città delle Stati Uniti della California
Angeles, distretto della Costa Rica nel cantone di San Rafael
Angeles, distretto della Costa Rica nel cantone di San Ramón
Angeles, città delle Filippine nella provincia di Pampanga

Altro 
 Angeles – singolo del cantautore americano Elliott Smith
 Felipe Ángeles – generale e rivoluzionario messicano

Pagine correlate 
 Los Angeles (disambigua)